

Села:
 Розумівка — Запорізька область, Запорізький район
 Розумівка — Київська область, Бориспільський район
 Розумівка — Кіровоградська область, Кропивницький район 
 Розумівка — Полтавська область, Полтавський район